Jarrod Bowen, né le  à Leominster, est un footballeur anglais qui évolue au poste d'attaquant à West Ham United.

Biographie

En club 
Formé à Hereford United, Jarrod Bowen prend part à huit matchs de D5 anglaise avant d'être transféré à Hull City en . Le jeune attaquant doit attendre deux ans avant de faire ses débuts en équipe première à l'occasion d'un match de League Cup face à Exeter City le .

Le , Bowen inscrit son premier but avec les Tigers contre Aston Villa (1-1).

Le , Jarrod Bowen s'engage pour cinq ans et demi avec West Ham United. Il quitte donc Hull City après avoir inscrit 54 buts en 131 matchs toutes compétitions confondues.

Statistiques

Palmarès

Distinctions personnelles 
 Joueur du mois de D2 anglaise en ,  et .

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international anglais
Joueur du Hereford United FC
Joueur du Hull City AFC
Joueur du West Ham United FC
Naissance en décembre 1996
Naissance dans le Herefordshire